Francesco Orsini – cestista italiano
 Francesco Orsini – condottiero e nobile italiano
 Francesco Orsini – giornalista e letterato italiano 
 Franciotto Orsini anche citato con il nome Francesco –  militare e cardinale italiano